San Kašano ima više značenja:
 San Kašano (Mantova)
 San Kašano (Piza)